REDIRECCIÓ The Happening (pel·lícula de 2008)